Le terme Cap-Chat peut signifier:

Toponymes
Canada (Québec)

 Bureau de poste de Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 05' 50" Nord; 66° 41' 15" Ouest.
 Canton Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 03' 00" Nord; 66° 32' 00" Ouest.
 Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 00" Nord; 66° 41' 00" Ouest.
 Anse de Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 17" Nord; 66° 40' 00" Ouest.
 Baie de Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 05' 50" Nord; 66° 40' 38" Ouest.
 Chemin du Cap-Chat, Les Îles-de-la-Madeleine (Municipalité)(L'Étang-du-Nord), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 46' 51" Nord; 66° 38' 34" Ouest.
 Petite rivière Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 03' 18" Nord; 66° 40' 15" Ouest.
 Petit lac Cap-Chat, Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 46' 15" Nord; 66° 42' 06" Ouest.
 Pointe de Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 47" Nord; 66° 38' 35" Ouest.
 Rivière Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 05' 56" Nord; 66° 40' 55" Ouest.
 Rue de Cap-Chat, Ville de Québec, Capitale-Nationale.
 Rue de Cap-Chat, secteur de (Saint-Léonard (Montréal)), Montréal.
 Seigneurie de Cap-Chat, Cap-Chat (Ville),La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 00" Nord; 66° 41' 00" Ouest.
 Zec de Cap-Chat (Zone d'exploitation contrôlée), Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 53' 00" Nord; 66° 49' 00" Ouest.
 Bureau de poste de Cap-Chat-Est, Cap-Chat (Ville), municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 04" Nord; 66° 40' 02" Ouest.
 Cap-Chat-Est (Secteur), Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 06' 17" Nord; 66° 39' 39" Ouest.
 Petite rivière Cap-Chat Est, Les Méchins (Municipalité), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 58' 01" Nord; 66° 37' 42" Ouest.
 Rivière Cap-Chat Est, Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 46' 33" Nord; 66° 43' 09" Ouest.
 Route de la Grande-Rivière-Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Route de la Petite-Rivière-Cap-Chat, Cap-Chat (Ville), municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Canyon de la Rivière Cap-Chat (Gorge), Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 47' 18" Nord; 66° 44' 12" Ouest.
 Vallée de la Rivière Cap-Chat, Rivière-Bonjour (Territoire non organisé), Matane (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 46' 43" Nord; 66° 43' 25" Ouest.
 Zec de la Rivière-Cap-Chat (Zone d'exploitation contrôlée), Cap-Chat (Ville), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 03' 20" Nord; 66° 40' 15" Ouest.
 Butte de Cap Chat, Les Îles-de-la-Madeleine (Municipalité)(L'Étang-du-Nord), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 47° 22' 23" Nord; 61° 53' 55" Ouest.